

Cinema 
Dunia – film del 1946 diretto da Mohammed Karim
Dunia – film del 1987 diretto da Sekou Traore e S. Pierre Yameogo
Dunia – film del 2005 diretto da Jocelyn Saab

Altro 
Dunia – lingua ausiliaria

Pagine correlate 
Dunya
Dünya
Duniya